Egy verőértágulatot akkor hívunk aneurysmának, ha a tágulat átmérője 50%-kal meghaladja a normális átmérőt. Általában szakirodalomból vett adatok alapján számoljuk a normál átmérőt, azonban ez nem minden ér esetében ismert, illetve az erek nagysága széles egyéni variációkat mutat - tekintettel pl. testméretre, nemre. Éppen ezért az International Society for Cardiovascular Surgery által felállított ad hoc bizottság (1991) megállapítása szerint az artériás aneurysma definíciója: "egy állandó, azonos helyen megfigyelt verőértágulat akkor számít aneurysmának, ha a tágulat mértéke legalább 50%-kal meghaladja az eső első proximális normális érszakasz átmérőjét".

A hasi – infrarenalis (veseerek alatti) – aorta szakasz esetében a fentiek alapján a 3 cm-t meghaladó átmérő esetében beszélünk abdominális aorta aneurysmáról (AAA).

Mint minden aneurysmánál, itt is van „valódi” és „álaneurysma”. Valódi aneurysma az érfal rétegeinek meggyengülése esetén alakul ki, annak hosszanti és haránt irányában is tágul az ér (ún. fusiformis tágulat) és az érfal minden rétegét érinti - általában az ér hossztengelyére szimmetrikus.  Álaneurysma esetében általában érsérülés okozza a tágulatot, annak csak a külső rétege, vagy a környező kötőszövetek alkotják a falat. Alak szerinti beosztásban létezik az előbb említett orsó forma (fusiformis) és a saccularis típusú is, amikor a tágulat egy zsákra hasonlít, amelynek alakja nem szimmetrikus az áramlás tengelyére.

Előfordulás 
Az AAA előfordulása 2,9%-7,9% közé esik, a férfiaknál gyakoribb, átlagosan 4:1 arányban. A betegek átlagéletkora 67 év. Az előfordulás 55 év alatt ritka, majd gyors emelkedés után eléri az 5,9%-es csúcsot 80-85 éves korra. Nőknél később, 70 éves kor felett kezd emelkedni és 90 éves korra éri el a 4,5%-ot.

Rizikófaktorok 
 életkor
 férfi nem
 dohányzás (az is, aki korábban dohányzott)
 kezeletlen szív- és érrendszeri betegség
 magas vérnyomás
 genetikai ok (a meggyengült kötőszövet miatt a Marfan-szindrómások különösen érintettek)
 családban előfordult AAA

Egészségügyi jelentősége 
Az átmérő növekedésével a Laplace-törvény alapján az érfal feszülése négyzetesen emelkedik - így egy bizonyos átmérő esetén az érfal szakadása "ruptúra" egyre nagyobb eséllyel következik be. Az aneurysma elhelyezkedésének megfelelően ez lehet a hashártya mögötti térben (retroperitonealis), de lehet hasüregi vagy akár a bélfalon áttörő vérzés esetén véres széklettel jelentkező jelentős vérvesztés is.

Az aorta aneurysma veseér alatti (ez a leggyakoribb) elhelyezkedése esetén a műtéti halálozás 5% alatti, ez azonban ruptura esetén meghaladja a 80%-ot is, nem ritka, hogy a beteg a kórházba szállítást sem éri meg.

Jegyzetek 

Szív- és érrendszeri betegségek